Mistrzostwa odbyły się w fińskim mieście Oulu, 10 kwietnia 1965 roku.

Tabela medalowa

Wyniki

Styl klasyczny

Bibliografia 
 

Mistrzostwa nordyckie w zapasach
1965 w zapasach
1965 w Finlandii
Sport w Oulu
Zapasy w Finlandii